Enrico Colantoni (1963) – attore canadese
 Maurizio Colantoni (1962) – giornalista italiano
 Stefano Colantoni (1962) – ex cestista italiano